L'Agulla és una muntanya de 215 metres del municipi de Bot, a la comarca de la Terra Alta.

Referències

Vegeu també 
 Tossal del Moro (Bot), muntanya del municipi de Bot.

Enllaços externs 
 Agulla de Bot. Engarrista 

Muntanyes de Bot